W Polsce
 Klęczany – część wsi Okocim w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko
 Klęczany – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice 
 Klęczany – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec 
 Klęczany – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Klęczany – gromada w powiecie nowosądeckim